Стовпник — святий преподобний
 Микита Стовпник ( ~1122? —  24 травня 1186) — християнський святий, шанується у лику преподобних.